Роллинз () — имя собственное английского происхождения. Распространено в виде фамилий и названий.
 Роллинз, Генри (род. 1961) — американский рок-музыкант, вокалист, автор песен.
 Роллинз, Говард (1950—1996) — американский актёр.
 Роллинз, Джек (1915—2015) — американский кинопродюсер, работавший над большинством фильмов Вуди Аллена.
 Роллинз, Кенни (1923—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Роллинз, Рид Кларк (1911—1998) — американский ботаник, профессор Гарвардского университета.
 Роллинз, Роуз (род. 1981) — американская актриса.
 Роллинз, Сонни (род. 1930) — американский джазовый музыкант, саксофонист, композитор, бандлидер.
 Роллинз, Три (род. 1955) — американский профессиональный баскетболист и тренер.